Mankiewicz es un apellido. Puede referirse a:

 Herman J. Mankiewicz, un guionista del cine de Hollywood (hermano de Joseph).
 Don Mankiewicz, un guionista de cine (hijo de Herman).
 John Mankiewicz, un guionista y productor de cine (hijo de Don) 
 Jane Mankiewicz, escritora de ficción cuyos escritos son publicados en The New Yorker (hija de Don). 
 Frank Mankiewicz, un publicista y político (hijo de Herman).
 Josh Mankiewicz, un periodista del medio televisivo (hijo de Frank, hermano de Ben).
 Ben Mankiewicz, el copresentador del programa de radio The Young Turks en la emisora Air America Radio (hijo de Frank, hermano de Josh).
 Joseph L. Mankiewicz, un guionista del cine de Hollywood, además de director y productor de cine (hermano de Herman).
 Christopher Mankiewicz, un actor y productor de cine (hijo de Joseph).
 Tom Mankiewicz, un guionista, director y  productor de cine (hijo de Joseph).